Хосели́то (, полн. имя José Jiménez Fernández, род. 11 февраля 1943 или 1947) — испанский певец и актёр.

Биография 
Был замечен французским «королём оперетты» Луисом Мариано, который стал его наставником и привёз во Францию, где Хоселито впервые выступил на телевидении.

Прославился, сыграв главную роль мальчика с золотым голосом по имени Хоселито в вышедшем в 1956 году фильме «El pequeño ruiseñor» («Маленький соловей»). Кинокартина имела бешеный успех, и Хоселито продолжил играть своего героя в целой серии музыкальных фильмов.

Поскольку его фильмы были очень популярны в Латинской Америке, несколько фильмов с ним сняли в Мексике.

Его 14 фильмов принесли ему международную славу и деньги в очень молодом возрасте. Он даже выступал в Гаване для Че Гевары и Фиделя Кастро. Слава Хоселито докатилась и до Соединённых Штатов, где он несколько раз участвовал в «Шоу Эда Салливана». Ездил с концертными турами по Латинской Америке и по многим другим странам. Например, дал концерт в «Олимпии» в Париже в 1965 году.

Отойдя от музыки и кино, в первой половине 1970-х годов провёл несколько лет в Анголе. Согласно некоторым публикациям в прессе, работал там наёмником на португальское правительство.

29 августа 1991 года был арестован в Испании с 85 граммами кокаина за рулём автомобиля BMW с 18-летней спутницей и по обвинению в наркоторговле был приговорён к 5 годам тюремного заключения.

В 1993 году, будучи условно-досрочно освобождён, был опять арестован, на этот раз за попытку продажи 0,5 килограмма кокаина. В 1994 году, проведя в заключении в общей сложности три года, опять был условно-досрочно освобождён. Суд по поводу 500 грамов кокаина должен был состояться позднее. В итоге суд решил, что полиция спровоцировала его на нарушение закона. По выходу изданной в 2002 году его авторизованной биографии Хоселито утверждал: «тюрьма — лучшее, что со мной произошло [в жизни]». Там он избавился от зависимости от кокаина и научился подчиняться определённым нормам ().

После освобождения вернулся к музыке, специализируясь в жанре романтических баллад.

В 2000-е годы время от времени появляется на телевидении. Например, был участником реалити-шоу «Supervivientes» (испанского аналога программы «Survivor») и участвовал в нескольких выпусках передачи «Cine de barrio» на TVE.

Фильмография 
 El pequeño ruiseñor (1956)
 Saeta del ruiseñor (1957)
 El ruiseñor de las cumbres (1958)
 Escucha mi canción (1958)
 Las aventuras de Joselito y Pulgarcito (1959)
 El pequeño coronel (1959)
 Aventuras de Joselito en América (1960)
 Bello recuerdo (1961)
 Los dos golfillos (1961)
 El caballo blanco (1962)
 El secreto de Tomy (1963)
 Loca juventud (1965)
 La vida nueva de Pedrito de Andía (1965)
 El falso heredero (1966)
 Prisionero en la ciudad (1969)
 Очень испанское кино (2009) — El José
 Torrente 4 (2011)

Примечания

Литература 
 Manuel Manzano. La jaula del ruiseñor: La biografía autorizada de Joselito. Ediciones Martínez Roca, 2002.''

Ссылки 
 
 Новости о Хоселито в EL PAÍS

Родившиеся в провинции Хаэн
Дети-певцы Испании
Дети-актёры Испании